Cheikhou Thioune – ex cestista senegalese
 Makhtar Thioune – calciatore senegalese
 Ousseynou Thioune – calciatore senegalese